Туриль Торстад Хаугер (; , Осло, Норвегия — , там же) — норвежская детская писательница.

Биография 
Изучала этнологию, фольклор и скандинавскую археологию в Университете Осло. С 1970 по 1975 год работала в отделе эпохи викингов Исторического музея Осло.

В 1982 году написала книгу «Сигурд победитель дракона» (), по которой в 1989 году сняли приключенческий фильм «Самый маленький викинг».

Произведения 
 Karl Eugen Olsen fra Vika (1976)
 Røvet av vikinger (1978)
 Flukten fra vikingene (1979)
 Det kom et skip til Bjørgvin i 1349 (1980)
 Trekk fra Oslos historie (1981)
 Сигурд — истребитель драконов Sigurd Drakedreperen (1982)
 Krestiane Kristiania (1984)
 I Dorotheas hus (1986)
 Ravnejenta (1989)
 Varulven og Iselin (1992)
 Sagaen om Håkon og Kristin (1993)
 Tarzan på loftet (1993)
 Tord Illugesson (1995)
 Долгий путь Den lange reisen:
 Amerika, Amerika (1987)
 Rødhudenes land (1988)
 Lincolns blå soldat (1990)
 Oppbrudd (1991)
 Den store Chicagoreisen (1999)
 Ulvebarna i Vikingdalen (2003)

Награды 
 1980, 1982 — Премия Министерства культуры Норвегии «За детскую и юношескую литературу» в категории «Литература»
 1980 — Премия Ассоциации норвежских критиков за лучшую книгу для детей и юношества
 1984 — Премия норвежских книготорговцев
 1991 — Специальная Премия Министерства культуры Норвегии «За детскую и юношескую литературу»

Примечания

Ссылки 
 Биография

Детские писатели по алфавиту
Детские писатели Норвегии
Лауреаты премии Министерства культуры Норвегии «За детскую и юношескую литературу»